Команда Пуэрто-Рико принимала участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) в пятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Результаты

Баскетбол

Группа «A» 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

 7 тур

Плей-офф 
Полуфинал

Матч за 3-е место

Бокс 

 Мужчины
Участник — Хосе Антонио Невес в весовой категории до 57 кг. Завершил выступление в первом раунде, проиграв техническим нокаутом советскому спортсмену Станиславу Степашкину.

Лёгкая атлетика 

 Мужчины

Парусный спорт

Плавание 

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду 

 Мужчины

Стрельба 

 Мужчины

Тяжёлая атлетика 

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

Страны на летних Олимпийских играх 1964 года